Angerhof ist der Name folgender Orte:

 Deutschland: 
 Angerhof (Absberg), Ortsteil des Marktes Absberg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Angerhof (Alling), Ortsteil der Gemeinde Alling, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Angerhof (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Angerhof (Dentlein am Forst), Weiler des Marktes Dentlein a.Forst, Landkreis Ansbach, Bayern
 Angerhof (Duisburg), Ortsteil der Stadt Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Angerhof (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Angerhof (Herrieden), Ortsteil der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Österreich:
 Angerhof (Gemeinde Biberbach), Ortsteil der Gemeinde Biberbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

 Der Angerhof (München) ist ein Gebäude in München